Шенкер () — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Міхаель Шенкер — гітарист, вокаліст, композитор, колишній учасник гурту UFO, один із засновників «Scorpions» і «Michael Schenker Group». Молодший брат Рудольфа Шенкера.
 Рудольф Шенкер — гітарист, один із засновників гурту «Scorpions». Старший брат Міхаеля Шенкера.
 Шенкер Гайнріх — музичний теоретик, розробник Шенкурського аналізу.

Німецькі прізвища